John Butt ist der Name folgender Personen:

* John Butt (Sportschütze) (1850–1939), britischer Sportschütze 
 John Butt (Anglist) (1906–1965), britischer Anglist 
 John Butt (Musiker) (* 1960), britischer Organist und Musikwissenschaftler 
 John Baptist Butt (1826–1899), englischer Geistlicher, Bischof von Southwark 

Siehe auch:
 John Butts